Джейкоб К. Хэлперн (, 10 сентября 1845, Польша — 15 марта 1924) — американский шахматист еврейского происхождения. Входил в шахматную элиту США на рубеже XIX—XX вв.

Наиболее продолжительное время выступал за команду Манхэттенского шахматного клуба. Участник двух сильных по составу турниров в Нью-Йорке (1893 и 1894 гг.). Играл матчи с сильнейшими шахматистами США: в 1893 г. — с Дж. Шовальтером, в 1899 г. — с Ю. Делмаром.

Не следует путать его с польско-еврейским шахматистом Якубом Хайльперном (1850—1910).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Хэлперна в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Хэлперна на сайте 365Chess
Шахматисты США
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века